Recibe el nombre de cisura (scissura) o fisura (fissura, del latín findere, «hender») cualquier depresión o surco, normal o de otro tipo; especialmente un pliegue profundo en la corteza cerebral, que abarca todo el grosor de la pared del cerebro.

Cisuras en el desarrollo prenatal 
 Cisura coroidea. Hendidura ventral formada por la invaginación de la vesícula óptica y su pedículo en el embrión, que permite el crecimiento hacia dentro del mesoblasto para formar, entre otros elementos, el humor vítreo.
 Cisura del conducto venoso, más conocida como fosa del conducto venoso (). Impresión en la parte posterior de la superficie diafragmática del hígado en el feto, que aloja el conducto venoso.

Cisuras en el sistema nervioso 

 Cisura (neuroanatomía)

Cisuras en otros lugares del cuerpo humano 

 Cisura del acueducto del vestíbulo. Abertura externa del acueducto del vestíbulo.
 Cisura corneal, hendidura corneal o rima cornealis. Hendidura o surco en el borde escleral del ojo donde se adapta el limbo de la córnea.
 Cisura esfenooccipital, cisura basilar o cisura occipitoesfenoidea. Cisura situada entre la porción basilar del hueso occipital y el cuerpo del hueso esfenoides.
 Cisura esfenopetrosa, cisura angular o cisura petroesfenoidea (). Hendidura en el suelo de la fosa craneal media, entre el borde posterior del ala mayor del esfenoides y la porción petrosa del hueso temporal.
 Cisura etmoidea. Recibe también este nombre el meato nasal superior.
 Cisura de la glotis o fisura de la glotis, más conocida como hendidura glótica (). Abertura alargada situada entre las cuerdas vocales inferiores o verdaderas y entre los cartílagos aritenoides.
 Cisura horizontal del pulmón derecho (). Hendidura que se extiende hacia delante, desde la cisura oblicua del pulmón derecho, y separa el lóbulo superior del lóbulo medio.
 Cisura intratonsilar, más conocida como fosa intratonsilar, fosa tonsilar, seno tonsilar o fosa amigdalina (). Depresión entre los pilares del velo del paladar donde está situada la amígdala palatina.
 Cisura del ligamento redondo o cisura umbilical (). Fosa en la superficie visceral del hígado que aloja el ligamento redondo en el adulto y contribuye a separar los lóbulos derecho e izquierdo del hígado.
 Cisura oblicua pulmonar (). Hendidura que separa el lóbulo inferior del lóbulo medio del pulmón derecho. También recibe este nombre la hendidura que separa el lóbulo superior del lóbulo inferior del pulmón izquierdo.
 Cisura parietoesfenoidea. Escotadura parietal del hueso temporal.
 Cisura petrotimpánica, cisura timpánica, cisura timpanopetrosa o cisura de Glasser. (). Hendidura angosta, dispuesta en sentido transversal, inmediatamente por detrás de la superficie articular de la fosa mandibular del hueso temporal. Por ella pasan una arteriola y la cuerda del tímpano. Aloja parte del hueso martillo.
 Cisura retrocuticular. Depresión situada en el epitelio de la boca producida por un diente al brotar.
 Cisura de Santorini. Cisura natural que puede observarse en el cartílago del conducto auditivo externo.
 Cisura timpanoescamosa (). Línea que se advierte en la parte posterior del meato auditivo externo, en la unión de las porciones timpánica y escamosa del hueso temporal.
 Cisura timpanomastoidea, cisura auricular del temporal o cisura petromastoidea (). Hendidura externa en la superficie inferior y lateral del cráneo, entre la porción timpánica y la apófisis mastoides del hueso temporal. A menudo pasa por ella la rama auricular del nervio vago.
 Cisura posterior de la oreja, más conocida como cisura antitragohelicina.

Referencias

Bibliografía 

 Diccionario Enciclopédico Ilustrado de Medicina Dorland. 1996. McGraw-Hill - Interamericana de España. Vol. 2. ISBN 84-7615-984-6.

Véase también 

 Surco (anatomía)
 Surco (neuroanatomía)
 Cisura (neuroanatomía)

Anatomía